Орло́вка (в верховье Средняя Орловка) — река в России, протекает по территории Анадырского района Чукотского автономного округа. Длина — 205 км. Водосборная площадь — 3420 км². Левый приток Майна.

Берёт начало на южном склоне горы Гряда.

Орловка известна русским поселенцам с середины XVIII века, по ней проходил тракт из Анадырского острога на Камчатку и побережье Охотского моря. Название получила из-за орлиных гнёзд в небольших тополиных рощах вдоль реки.

В бассейне Орловки обнаружены запасы бурого угля, меди, свинца, ртути, золота.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 2 км: река без названия
 7 км: Укулаэльганан
 11 км: водоток пр. Прорва
 23 км: Агликич (в верховье Лев. Агликич)
 34 км: река без названия
 39 км: Бурликич
 48 км: река без названия
 58 км: Майчан
 63 км: Навнанрандя
 86 км: река без названия
 92 км: Нюльхендя
 94 км: река без названия
 98 км: река без названия
 112 км: река без названия
 114 км: река без названия
 115 км: Угольная (Хулиганджаонатан)
 121 км: река без названия
 132 км: река без названия
 132 км: Щечки (Нулкандя)
 146 км: Прав. Орловка
 149 км: Лев. Орловка
 174 км: река без названия
 188 км: река без названия

Примечания 

Притоки Майна (притока Анадыря)
Реки Анадырского района